Godyr peut désigner :
 Le département de Godyr au Burkina Faso
 Godyr le chef-lieu du département homonyme au Burkina Faso